Die französische Frauenfußballmeisterschaft 1991/92 war die 18. Ausspielung dieses Titels seit der offiziellen Anerkennung des Frauenfußballs durch den Fußballverband Frankreichs im Jahr 1970 und der ersten Austragung in der Saison 1974/75. Es war zugleich die letzte Spielzeit, in der es noch keine frankreichweite höchste Liga gab; stattdessen wurde die Meisterschaft noch einmal in einer Mischung aus Liga- und K.o.-Modus ausgespielt.

Titelverteidiger FC Lyon schied diesmal im Halbfinale aus. Im Endspiel setzte sich der Juvisy FCF gegen CS Saint-Brieuc durch und gewann seinen ersten Meistertitel.

Vorrunde 
30 Teams spielten in drei regionalen Ligen eine doppelte Punkterunde, in der jeder Verein in Heim- und Auswärtsspiel gegen jeden anderen Gruppengegner antrat. Die jeweils beiden Gruppenersten sowie die zwei der drei Gruppendritten mit der höchsten, darin erzielten Punktzahl erreichten das Viertelfinale; diese sind in den Tabellen hierunter grün markiert. Bei Punktgleichheit – es galt die Zwei-Punkte-Regel – gab zunächst der direkte Vergleich und dann die bessere Tordifferenz den Ausschlag.

Da zur folgenden Saison mit dem Championnat National 1 A eine landesweite erste Liga mit zwölf Teilnehmern in einer einzigen Gruppe eingeführt wurde, entschied diese Runde auch darüber, wer dieser Eliteklasse angehören würde, nämlich die jeweils vier Gruppenbesten. Die Teams auf den jeweiligen Rängen fünf bis zehn spielten in der Spielzeit 1992/93 hingegen nur noch zweitklassig.

Gruppe A (Südosten)

Gruppe B (Südwesten)

Gruppe C (Norden)

Viertelfinale 
In Viertel- und Halbfinale wurde bei Torgleichheit zunächst die Auswärtstorregel angewandt; gab es auch dabei Gleichstand, fand ohne Verlängerung ein Elfmeterschießen zur Ermittlung der siegreichen Elf statt.

Halbfinale

Finale 
Das Spiel fand am 21. Juni 1992 in Illzach-Modenheim statt.

Aufstellungen
 Juvisy: Nadège Lecoignec – Isabelle Hillion, Nadine Antonini, Delphine Boullet, Hélène Hillion – Fatima Frasco (Marie Lopez), Lucie Béraldin (Stéphanie Plet), Aline Riera Ubiergo, Laurence Richoux – Sandrine Fusier, Martine CombesTrainer: E. Pentalone
 Saint-Brieuc: Anne Gouëzel – Isabelle Pingier, Natalie Hocques, Valerie Burel (Isabelle Quément), Ghislaine Baron – Marie-Christine Horvais, Véronique Podimsky (Marie-Claire Jacopin), Françoise Jézéquel, Martine Hamet (Nicole Cadoret) – Marielle Breton, Isabelle Le BoulchTrainer: E. Fragassi

Tore
1:0 Boullet (14.)
2:0 Frasco (16.)
3:0 Fusier (67.)
3:1 Breton (72.)
3:2 Le Boulch (75.)

Besonderheiten
Alle drei Frauschaften, die sich aus der Nord-Staffel (Gruppe C) für das Viertelfinale qualifiziert hatten, erreichten, wie schon zwei Jahre zuvor, auch das Halbfinale – und darin schieden ausgerechnet die Gruppensiegerinnen aus, während die zweit- und drittplatzierten Teams das Endspiel bestritten.

Literatur 
 Pascal Grégoire-Boutreau: Au bonheur des filles. Cahiers intempestifs, Saint-Étienne 2003, ISBN 2-911698-25-8

Weblinks 
 Saison 1991/92 bei rsssf.com

Anmerkungen und Nachweise 

Französische Frauenfußballmeisterschaft
Fußballsaison 1991/92